Масапиль () — населённый пункт и муниципалитет в Мексике, входит в штат Сакатекас. Население 15 589 человек.

История 
Город основан в 1568 году .

Ссылки 

Муниципалитеты Сакатекаса
Города Сакатекаса